Pomníků a soch Josefa II., císaře Svaté říše římské a českého krále, je více. Mnoho starších, vzniklých za Rakousko-Uherska, bylo po roce 1918 odstraněno. Některé byly později obnoveny:

 dochované
 Pomník císaře Josefa II. ve Vídni – bronzová jezdecká socha, umístěná od roku 1808 ve Vídni na náměstí Josefsplatz
 Pomník Josefa II. v Hořovičkách – litinová socha na mohutném podstavci je od roku 1992 chráněna jako kulturní památka
 Socha Josefa II. v Markoušovicích před domem čp. 95 – kolorovaná litinová socha byla v obci postavena v roce 1881

 obnovené
 Pomník Josefa II. (Brno) – od roku 1892 stával v Brně před Německým domem, roku 1919 stržen, socha od roku 1988 v parku Psychiatrické nemocnice v Brně
 Pomník Josefa II. ve Františkových Lázních – původně v roce 1887 postaven v Chebu. Roku 1920 socha stržena a ulomena pravá ruka, 1923 socha odvezena a 10. května 2003 při zahájení lázeňské sezóny instalována (bez ruky) ve Františkových Lázních
 Pomník Josefa II. v Hostinném – v roce 1906 odhalen, 1921 odstraněn, 1999 vrácen na původní místo
 Pomník Josefa II. v Kunraticích u Cvikova – odhalen roku 1882, v roce 1923 socha odstraněna, v roce 1996 vrácena na původní místo
 Litinová socha Josefa II. v Suchdole nad Odrou – před místním muzeem a knihovnou.
 Socha Josefa II. v Šumperku – litinová socha od roku 1884 stála na nádvoří bývalého zámku, v roce 1923 uložena v muzeu, v 90. letech 20. století zapůjčena do parku psychiatrické léčebny v Bílé Vodě, v roce 2001 umístěna na Hlavní třídu
 Socha Josefa II. v Trutnově – bronzová socha podle návrhu vídeňského sochaře Franze Pöningera stála v letech 1866 až 1923 na Krakonošově náměstí, byla obnovena 12. září 2009
 Pomník Josefa II. v Uničově – litinová socha osazena roku 1882, po roce 1918 demontována, 2000 obnovena
 Pomník Josefa II. v Žacléři – kamenný pomník s reliéfem (autorem je Georg Leisek) na Rýchorském náměstí, restaurován roku 2010
 Pomník Josefa II. ve Žluticích – litinová socha byla odlita v blanenských železárnách a roku 1882 osazena v horní části náměstí. V roce 1923 byla snesena, několikrát přemístěna, naposledy na dvůr muzea.

 nově instalované
 Socha Josefa II. v Praze – 8. dubna 2014 na nádvoří Všeobecné fakultní nemocnice instalovaná litinová socha, zapůjčená Alšovou jihočeskou galerií
 Socha Josefa II. v Kadani – v srpnu 2016 na Studentském náměstí instalovaná kolorovaná socha

 zaniklé
 Pomník Josefa II. (České Budějovice) – bronzová busta instalovaná 28. října 1883 v parku Sady, stržena 28. října 1918
 Pomník Josefa II. v Dalovicích – litinová socha na podstavci postavena v roce 1881 na severním okraji zámeckého parku, v roce 1919 odstraněna
 Pomník Josefa II. v Lanškrouně – vybudován německými občany města v roce 1882, českými úřady v roce 1924 odstraněn
 Pomník Josefa II. v Liberci – bronzová busta od Antona Breneka stávala v parku v Lidových sadech, odhalena 3. září 1882, v roce 1923 přemístěna do zasedací síně č. 23 liberecké radnice, v červnu 1941 zničena v tavírně kovů
 Pomník Josefa II. v Mostě – socha na zaniklé Promenádě sv. Vavřince poblíž tehdejšího piaristického gymnázia, odhalena 16. května 1882, v noci ze 17. na 18. prosince 1918 povalena z podstavce
 Pomník Josefa II. v Novém Jičíně – bronzová socha od Antona Breneka stála od roku 1902 na novojičínském náměstí, v roce 1922 zmizela. V roce 2007 byla na náměstí umístěna aspoň pamětní deska připomínající návštěvu císaře v roce 1787
 Pomník Josefa II. v Teplicích – pětimetrová socha od Franze Metznera, odhalena v září 1913, v listopadu 1920 odstraněna
 Pomník Josefa II. ve Tisé stál před kostelem svaté Anny jako připomínka panovníkovy návštěvy v roce 1779. V důsledku zákona na ochranu republiky byl odstraněn
 Pomník císaře Josefa II. ve Větrově – bronzový reliéf od Franze Metznera z roku 1913 byl v roce 1923 odstraněn, v roce 1938 vrácen na své místo a patrně v roce 1948 znovu odstraněn

 Pomník Josefa II. v Žatci – odhalen 1882, stržen 1919 (podstavec sochy stál na náměstí před radnicí až do září 1925)

Litinové sochy Josefa II. 
K řadě pomníků Josefa II. byly využity litinové sochy, s jejichž výrobou měly kolem roku 1880 (v souvislosti s blížícím se stým výročím vydání tolerančního patentu z roku 1781) úspěch zejména blanenské železárny. Stojící postava panovníka přibližně v životní velikosti je v postoji s mírně pokrčenou předsunutou levou nohou, s pravou rukou v bok. V levé ruce natažené směrem dolů drží císař listinu. Za postavou je podstavec s odloženým pláštěm, třírohým kloboukem a šavlí.

Sochy, které železárny odlévaly, se většinou poněkud lišily v detailech, někdy byly pokoveny bronzem nebo byly dokonce instalovány kolorované.

Autor modelu pro tyto odlitky není přesně známý, předpokládá se ale, že předlohou byla olejomalba rakouského portrétisty a rodáka z České Lípy Josefa Hickela (1736–1807), kterou vytvořil v roce 1776.

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 

 Freiheit (Svoboda nad Úpou): Josef II. a Krkonoše

Josef II.
Josef II.